La Tanzania FA Cup (anteriormente llamado Copa Nyerere) es el máximo torneo eliminatorio del fútbol en Tanzania. Fue creado en 1974 en recuerdo del presidente Julius Nyerere.

Campeones

Títulos por club

Véase también 
 Liga tanzana de fútbol
 Selección de fútbol de Tanzania

Referencias

Enlaces externos 
 Tanzania - List of Cup Winners en Rsssf

Tanzania
Fútbol en Tanzania
Eventos deportivos en Tanzania
Julius Nyerere